Katalog () bezeichnet:

 Katalog (Literatur), literarische Form der Faktendarstellung der Antike
 Ausstellungskatalog, Begleitdokumentation einer Ausstellung in Buch- oder Bildbandform
 Bibliothekskatalog, die Bestandsliste eines Schrifttumsarchivs
 Produktkatalog, Angebot eines Herstellers oder Händlers
 Schriftgutkatalog, Verzeichnis des in einer Verwaltungs- oder Organisationseinheit anfallenden Schriftguts
 Tonträgerkatalog, Verzeichnis von Tonträgern
 Verzeichnis, allgemein eine systematische Zusammenstellung
 die Auflistung von besonderen Straftaten in Deutschland, siehe Katalogstraftat
 Data-Dictionary, Index einer Datenbank

Siehe auch:

 Nachschlagewerk